Махновец, Владимир Петрович (1872—1921) — деятель русского революционного движения.
 Махновец, Леонид Ефремович (1919—1993) — украинский литературовед, историк, археолог, переводчик, библиограф.